Mordbrenner bezeichnet
 Mordbrenner, einen besonders schlimmen Brandstifter, der mit den gelegten Bränden auch mordet.
 Mordbrenner,  eine Folge der Fernsehreihe Mankells Wallander
 Mordbrenner – Ihr gehört nicht zu uns!, ein Album der Rechtsrock-Band Störkraft.
Siehe auch: